Крыло́:
 Крыло в зоологии — парная часть тела животных, обычно используемая для полёта:
 крыло птиц — оперённая передняя конечность птиц.
 крыло летающих млекопитающих — кожистая перепонка, натянутая между телом и (или) пальцами передней конечности у летающих млекопитающих (летучие мыши, шерстокрылы, летяги).
 крыло ящериц — кожистая перепонка, натянутая на ложных рёбрах у ящериц — например, у представителей рода ;
 крыло насекомых — подвижная складка наружных покровов у летающих насекомых.

 Крыло в ботанике:
 у крылаток — характерный вырост на плодах некоторых растений, например клёна;
 «крылья» («вёсла») — название двух боковых лепестков в венчике мотылькового типа;
 то же, что покрывало — крупный кроющий лист.

 Крыло в анатомии — часть подвздошной кости.

 Крыло — боковая, фланговая часть объекта (например крыло дома, крыло группы)

 Крыло — более или менее обособленная группировка внутри политической партии, движения (например, левое крыло, консервативное крыло).

 Крыло (часть транспортного средства)
 крыло (самолёт) — аэродинамическая поверхность для создания подъёмной силы летательного аппарата.
 подводное крыло — гидродинамическая поверхность для создания подъёмной силы в судне на подводных крыльях.
 Крыло (покрытие над колесом) — покрытие над колесом транспортного средства, защищающее от брызгов грязи и отлёта мелких камней само транспортное средство, его водителя, пассажиров и окружающих.
 антикрыло — аэродинамическая поверхность на автомобиле для увеличения силы сцепления с дорожным покрытием.

 Крыло в военном деле:
 Крыло (крылья) — раннее название фланга (флангов).
  — историческое наименование кавалерийской группировки в боевом порядке войск, а также кавалерии как административной единицы в армии (в Великобритании).
 Авиационное крыло — название авиационной войсковой части в некоторых странах. В ВВС США соответствует авиаполку, в Британских ВВС название  в настоящее время сохранилось за пехотными подразделениями авиационных частей, соответствующими батальону, и административными единицами авиабаз.

 Крыло — элемент доспеха
 большой плоский полугибкий-полужёсткий ламинарный наручный щит у коренных жителей Сибири и Аляски, в форме трапеции узкий у кисти и широкий у спины, прикрывающий кроме руки так же часть спины и шею с затылком. Обычно носилось одно крыло на левую руку, так как из-за своей конструкции и громоздкости крыло сковывало движения, но были и те, кто носил два крыла с общей спиной.
 элемент доспеха польских и литовских «крылатых» гусар, а также турецкой и крымскотатарской кавалерии — из перьев, прикреплённых к изогнутой металлической трубке, см. гусарские доспехи.
 боковые отростки конского нагрудника в форме крыльев (встречаются не на всех нагрудниках), иногда декоративные, иногда частично прикрывающие ноги всадника спереди.
 Крыло складки — в геологии боковая часть складки.
 Крыло в парашютном спорте — парашют типа парафойл.
 Крыло в подводном плавании — тип компенсаторов плавучести.

 Крыло (художественная группа) (1926—1928 гг.)

См. также 
 Крылья
 Крылышко
 Летающее крыло

Примечания